Tela – armatura base nella tessitura.

Tipi di tessuto
Tela cerata – tessuto impregnato per renderlo impermeabile.
Tela aida –  tessuto che costituisce supporto principale per il ricamo a fili contati.
Tela bandera – tessuto usato per il ricamo bandera.
Tela olona – tipo di tessuto grezzo, pesante e molto resistente.
Tela catramata – pesante tela impermeabile.

Altro
 Tela – tipo di supporto per dipinti
 Tela – comune dell'Honduras
 Gioco della tela – gioco da tavolo

Pagine correlate 
 Tele